Mullwitzkees ist die Bezeichnung zweier Gletscher in der Venedigergruppe in den Alpen:
 Äußeres Mullwitzkees, zusammen mit dem Zettalunitzkees oft auch einfach als Mullwitzkees bezeichnet
 Inneres Mullwitzkees, auch Rainerkees genannt, westlich des Äußeren Mullwitzkees